Agrostis stolonifera subsp. stolonifera é uma variedade de planta com flor pertencente à família Poaceae.

Portugal 

Trata-se de uma variedade presente no território português, nomeadamente em Portugal Continental e no Arquipélago dos Açores.

Em termos de naturalidade é nativa de Portugal Continental e introduzida no Arquipélago dos Açores.

Protecção 

Não se encontra protegida por legislação portuguesa ou da Comunidade Europeia.

Referências

Bibliografia 

 Sequeira M, Espírito-Santo D, Aguiar C, Capelo J & Honrado J (Coord.) (2010). Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira). Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA).
 Checklist da Flora do Arquipélago da Madeira (Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens) - Grupo de Botânica da Madeira
 Agrostis stolonifera - Portal da Biodiversidade dos Açores
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (consultado em 15 de dezembro de 2014).
 Agrostis stolonifera - International Plant Names Index

Ligações externas 

 Agrostis stolonifera - Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - Flora-on
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - The Euro+Med PlantBase
 Agrostis stolonifera - Flora Vascular
 Agrostis stolonifera - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - JSTOR Global Plants
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - Flora Europaea
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - NCBI Taxonomy Database
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - Global Biodiversity Information Facility
 Agrostis stolonifera var. stolonifera - Encyclopedia of Life
 
 
 
 

Flora de Portugal
s